Веферлинген () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Оре. Подчиняется управлению Флехтинген.  Население составляет 2313 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 16,94 км². Официальный код  —  15 3 62 091.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт